Плужниця — село в Польщі, у гміні Плужниця Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства.
 Плужниця — сільська гміна у північній Польщі. Належить до Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Плужниця — колишня пасажирська зупинка в Плужниці, в Вомбжезького повіту, Куявсько-Поморського воєводства, Польщі. Розташований на залізничній лінії Хелмжа — Мельно.
 Плужниця — лісовий природний заповідник в гміні Стшельце-Опольське в Стшелецького повіту Опольського воєводства, Польщі.

 Плужниця — колишня громада у Вомбжезькому повіті Бидгощського воєводства в ПНР у 1954–1972 роках..

Див. також 
 Плужниця-Велика — село в Польщі, у гміні Стшельце-Опольське Стшелецького повіту Опольського воєводства.
 Плужне
 Плужник